Egmont (izdavačka kuća), danska tvrtka
 Egmont (atol), u otočju Chagos